Setge de Nicea (1097) durant la Primera Croada 
 Setge de Nicea (1113) durant les guerres entre romans d'Orient i seljúcides
 Setge de Nicea (1331) durant les guerres entre romans d'Orient i turcs otomans